Slavica (ime), žensko ime
 Slavica (1946), hrvatski film iz 1946.
 Slavica (Fužine), naselje u općini Fužine, Primorsko-goranska županija, Hrvatska